Antara peut désigner :
 Antara, un poète arabe du  ;
 Antara, une petite flûte de Pan traditionnelle des Andes ;
 Antara, l'agence de presse officielle du gouvernement indonésien.

Voir aussi 
 Opel Antara, un SUV